

Cinema 
Le cinque giornate – film del 1973 diretto da Dario Argento

Storia d'Italia 
Cinque giornate di Milano – episodio storico risorgimentale avvenuto tra il 18 e il 22 marzo 1848

Televisione 
Le cinque giornate di Milano – miniserie televisiva del 1970 diretta da Leandro Castellani
Le cinque giornate di Milano – miniserie televisiva del 2004 diretta da Carlo Lizzani